Чемпионат Океании по мини-футболу — главное мини-футбольное соревнование стран, входящих в Конфедерацию футбола Океании. В 1992—2008 годах проводился каждые четыре года, после этого — ежегодно. По результатам турнира отбираются сборные, которые будут представлять Океанию на ближайшем чемпионате мира. Первые четыре турнира выиграла сборная Австралии, однако в 2006 она перешла в АФК и потеряла право на участие в соревновании. Первый турнир без австралийцев выиграла сборная Соломоновых островов.

Результаты

Ссылки 
 Чемпионат Океании по мини-футболу на RSSSF

Международные соревнования по мини-футболу